Abraham I – w latach 638–669 1. ormiański Patriarcha Jerozolimy 
 Abraham I – w latach 1813–1815 60. ormiański Patriarcha Konstantynopola
 Abraham I – Katolikos-Patriarcha Gruzji w latach 1282–1310
 Abraham I – w latach 962–963 63. syryjsko-prawosławny Patriarcha Antiochii